89. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 11–12 lutego 1995 roku we włoskiej miejscowości Baselga di Piné. Zawodnicy startowali na sztucznym torze Circolo Pattinatori Pinè. Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Mistrzostwo globu wywalczył Holender Rintje Ritsma. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 10 000 m awansowała tylko najlepsza dwunastka po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 35 łyżwiarzy z 19 krajów. Wszyscy zostali sklasyfikowani.

Wyniki 
 NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1995 w sportach zimowych
1995 we Włoszech
Łyżwiarstwo szybkie we Włoszech